Артемий Троицкий (XVI век) — русский монах, игумен Троице-Сергиева монастыря; имел последователей своего учения, искоренявшегося Церковью как ересь.
 Артемий Троицкий (род. 1955) — российский музыкальный критик, рок-журналист, педагог, теле- и радиоведущий, писатель, актёр.

См. также 
 Имя Артемий
 Фамилия Троицкий

Примечания